Мергим Войвода (; ) — косоварский футболист, защитник итальянского клуба «Торино» и сборной Косова.

Клубная карьера 
Мергим Войвода — воспитанник бельгийского клуба «Стандард» из Льежа. В августе 2014 года он был отдан в аренду команде Второго дивизиона Бельгии «Сент-Трюйден», а летом следующего года — немецкому клубу «Карл Цейсс», выступавшему в то время в Региональной лиге.

Летом 2016 года Мергим Войвода перешёл в бельгийский «Мускрон-Перювельз». 30 июля того же года он дебютировал в Лиге Жюпиле, выйдя в основном составе в домашнем поединке против «Андерлехта». 1 апреля 2017 года косовар забил свой первый гол на высшем уровне, открыв счёт в гостевом матче с «Кортрейком».

27 августа 2020 года перешёл в итальянский «Торино», подписав с клубом четырёхлетний контракт. Сумма трансфера составила €5,5 млн. 19 сентября 2020 года сыграл свой дебютный матч в рамках Серии А в выездной встрече против «Фиорентины» (0:1), выйдя на замену на 87-й минуте игры вместо Армандо Иццо. В следующей игре 26 сентября 2020 года впервые вышел в стартовом составе в домашнем матче против «Аталанты» (2:4), проведя на поле все 90 минут. 3 мая 2021 года забил свой первый мяч за «Торино» в матче Серии А в ворота «Пармы» (1:0), принеся победу своей команде.

Карьера в сборной 
11 июня 2017 года Мергим Войвода дебютировал в составе сборной Косова в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года против команды Турции, выйдя в основном составе.

Статистика выступлений

В сборной 

Итого: 9 матчей / 0 голов; eu-football.info.

Примечания

Ссылки  
 
 
 

Футболисты Косова
Игроки сборной Косова по футболу
Футболисты Албании
Игроки сборной Албании по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Сент-Трюйден»
Игроки ФК «Карл Цейсс»
Игроки ФК «Мускрон-Перювельз»
Игроки ФК «Стандард» Льеж
Игроки ФК «Торино»